agenda – oddział urzędu, filia, ekspozytura
 agenda – terminarz
 Agenda – księga liturgiczna

Miejscowości w USA:
 Agenda – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Republic
 Agenda – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Ashland

Gminy w USA:
 Agenda (ang. Agenda Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Ashland

Zobacz też